En physique des particules, un slepton est le superpartenaire d’un lepton, dont l’existence est suggérée par la théorie de supersymétrie.

Notes et références 

Particule prédite par la théorie de la supersymétrie
Lepton